José María Calatrava, een Spaans rechter en politicus.
 Santiago Calatrava, een Spaanse architect.
 Calatrava (Negros Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Occidental.
 Calatrava (Romblon), een gemeente in de Filipijnse provincie Romblon.
 Calatrava la Vieja, een stad in Ciudad Real, Spanje
 Calatrava (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Calatrava la Nueva, een kasteel en klooster in Ciudad Real, Spanje
 De Orde van Calatrava